Ел Триунфо 1. Сексион има више значења:

 Ел Триунфо 1. Сексион, Кардона (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику